

Перам — місто, штат Мен
 Перам — місто, штат Міннесота

Див. також 
 Пергам (значення)